BIL est un code qui peut faire référence à :
  ;
 Biliran, selon la norme ISO 3166-2:PH des noms de localités des Philippines.

BIL est un sigle qui peut faire référence à :
 Banque internationale à Luxembourg ;
 Baran International Licensing (devenue Moulinsart SA), la  à gérer les droits de l'œuvre d'Hergé après sa mort.

Bil est aussi un nom propre qui peut faire référence à :
 Bil, la fille de Vidfinn dans la mythologie nordique des Ases.